

Sigle ou acronyme 

Le sigle ou l'acronyme CHEOPS peut signifier :
  ;
 Circulation hiérarchisée des enregistrements opérationnels de la police sécurisés ;
 Conseil national handicap & emploi des organismes de placement spécialisés.

Culture et société

Histoire 
 Cheops est l'équivalent dans différentes langues (dont l'anglais et l'allemand) de Khéops, nom d'un pharaon.

Urbanisme 
 La tour Cheops est une tour d'habitation située dans le  arrondissement de Paris et construite dans le cadre de l'opération d'urbanisme Italie 13.

Toponyme 
 Le mont Cheops () est une montagne en Colombie-Britannique, au Canada.

Références